Principatele române este un termen generic pentru toate formele statale românești documentate istoric sau nu, existente între anii 500 - 800 și 1859 (după Hristos), până la 24 ianuarie 1859, când a început procesul de cristalizare al statului unitar român, numit de atunci România, cu toate variațiile sale istorice de mărime și nume oficiale.

În 1859, prin dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza, la 5 ianuarie în Moldova, la Iași, și la 24 ianuarie în Țara Românească, la București, ca domnitor al Moldovei și al Țării Românești, a început procesul inevitabil de unire al românilor.

În 1918, la data de 1 decembrie s-a desăvârșit unirea celor trei provincii istorice ale românilor prin actul Marii Uniri a Regatului României cu Transilvania, după ce Basarabia decisese anterior alipirea la „patria mumă”. La 24 ianuarie (dată istorică) 1918, Sfatul Țării votase în unanimitate proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești, iar ulterior, la data de 27 martie 1918, ca parte a Marii Unirii, unirea cu România a fost hotărâtă de Sfatul Țării prin 86 voturi pentru, 3 voturi împotriva și 36 abțineri.

Principatul Moldovei

Principatul Transilvaniei

Principatul Țării Românești

Principatele române unite 
 Principatele Române
 Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești

Mica Unire și Marea Unire

Alte forme statale timpurii, ținuturi și „țări”

Conducători istorici 

 Ahtum
 Basarab I
 Bărbat (voievod)
 Bezerenbam
 Dimitrie (jupan)
 Farcaș
 Gheorghe (jupan)
 Glad
 Ioan (voievod)
 Kean
 Laurențiu de Câmpulung
 Litovoi
 Menumorut
 Mișelav
 Negru Vodă
 Olaha (voievod)
 Sacea
 Seneslau
 Sestlav (jupan)
 Tatos (jupan)
 Thocomer
</div>

Concepte, entități, formațiuni, altele 

 Clăcaș
 Cnezat
 Colonii genoveze din România
 Cumania
 Fraterna Unio din 1437
 Karînovasî
 Moșneni
 Mucarer
 Satul românesc medieval
 Tinii cumidavensis
</div>

Note, referințe

Legături externe 
 Formarea Statului unitar român în 1918 
 Evoluția statului național român (1918-1940) 

Dezambiguizare
Istoria românilor
! 
Regiuni istorice ale României
Țările Române